Gazeta Polska Codziennie
 GPC Group
 Google Page Creator
 gigaparsek
 Grand Prix Kanady Formuły 1